Museo della pietra Chiara Marinelli – museo con sede a Pescopennataro, in provincia di Isernia
 Museo laboratorio dell'oro e della pietra – museo con sede a Salussola, in provincia di Biella